Abashiri (Hokkaidō)
 4263 Abashiri
 Abashiri Family

Desambiguação